Den Namen Collegium Leoninum tragen verschiedene Konvikte:

 Collegium Leoninum (Bonn)
 Leokonvikt (Paderborn)